W Polsce 
 Serokomla – wieś w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim, siedziba gminy Serokomla
 Serokomla – dawna nazwa wsi, która po nadaniu praw miejskich uzyskała nazwę Janowiec (Janowiec) województwo lubelskie, powiat puławski, gmina Janowiec
 Serokomla – dawna gromada